Vysokij může znamenat:

 Vysokij (1234 m) – v současnosti neaktivní stratovulkán, nacházející se v jižní části poloostrova Kamčatka
 Vysokij (2161 m) - v současnosti neaktivní stratovulkán, nacházející se ve východní vulkanické zóně poloostrova Kamčatka
 Vysokyj – sídlo městského typu v Charkovské oblasti na Ukrajině rusky zvané Vysokij